Brahmi (vogel)
Brahmischrift, een alfabet uit de Indiase Oudheid.

Personen
Mohamed Brahmi (1955-2013), Tunesisch politicus;
Abdelkrim Brahmi (Rim'K) (1978), Frans-Algerijns rapartiest.